Onion (engl. Zwiebel) steht für:

Onion (Pferd), Rennpferd
The Onion, englische Satirezeitschrift 
.onion, Pseudo-top-level Domain im Internet, siehe Tor (Netzwerk)

Geografische Begriffe:
 Onion City, Vermont, Vereinigte Staaten
 Onion River, Vermont, Vereinigte Staaten

Sonstiges:
 Glass Onion, ein Lied der Beatles
 Onion-Routing, eine Anonymisierungstechnik im Internet 
 Onion Patch, eine Regattaserie, siehe Bermuda Race
 Alldays & Onion, eine britische Automarke, siehe Alldays

Siehe auch:

 Red Onion
 Oliver Onions